Der Ausdruck Grüner Bereich bezeichnet

die Gesamtheit der landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bereiche sowie die garten- und landschaftspflegerischen Tätigkeiten (Garten- und Landschaftsbau).
auf einem Messinstrument häufig den Toleranzbereich  "alles im grünen Bereich sein", der den ordnungsgemäßen Betrieb markiert (auch umgangssprachlich) im Gegensatz zum roten Bereich für einen unerlaubten Zustand. 
im deutschen Juristenjargon die Rechtsgebiete, die von der Zeitschrift Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht behandelt werden, weil der Umschlag dieser Zeitschrift grün ist.